Jacques Chambon peut désigner :
 Jacques Chambon (1898-1967), pseudonyme de Albert Bonneau, écrivain ;
 Jacques Chambon (1932-1984), hautboïste français ;
 Jacques Chambon (1942-2003), traducteur, critique, anthologiste français et professeur de lettres ;
 Jacques Chambon (né en 1962), comédien français.